Stiphidion är ett släkte av spindlar. Stiphidion ingår i familjen Stiphidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Stiphidion